Maiden Voyage  – album di Herbie Hancock del 1965
Maiden Voyage  – album di Art Farmer del 1983
Maiden Voyage  – EP demo dei Motorpsycho del 1990
Maiden Voyage  – album degli Iron Maiden del 1998
Maiden Voyage  – album di Salyu del 2010
Maiden Voyage  – romanzo della Carboneria Letteraria del 2014